IFO est un sigle qui peut désigner :
 Ifo Institut für Wirtschaftsforschung ;
 Intermediate fuel oil, un mélange de gasoil et de fuel.

IFO est un code qui peut désigner :
 Aéroport international d'Ivano-Frankivsk, un aéroport situé à Ivano-Frankivsk, en Ukraine, selon le code AITA des aéroports.

 Ifo et Ifo3, des camps de réfugiés proches de Dadaab, au Kenya ;
 Ifo, une ville et une zone de gouvernement local de l'État d'Ogun, au Nigeria.